El término Peebles puede hacer referencia a:

 Peebles (Ohio), Estados Unidos.
 Peebles (Scottish Borders), Escocia.
 Robert Hibbs Peebles, botánico estadounidense cuya abreviatura en botánica es Peebles.